IRTS steht für:

 Infrared Telescope in Space, japanisches Weltraumteleskop für den Infrarotbereich
 Irish Radio Transmitters Society, nationale Vereinigung der Funkamateure in Irland

IRTS